Pichichi peut désigner :
 Pichichi (1892-1922), de son vrai nom Rafael Moreno Aranzadi, footballeur espagnol.
 Les Meilleurs buteurs du championnat d'Espagne de football, nommés d'après le précédent.